Pretzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Esben Pretzmann (* 1978), dänischer Schauspieler, Synchronsprecher, Drehbuchautor, Regisseur und Komiker
 Gerhard Pretzmann (1929–2013), österreichischer Zoologe und Paläontologe